Lectori salutem, een groet boven een tekst, gericht aan een onbekende lezer
 Lagere school
 Lesotho, een Afrikaans land aangeduid met de landcode LS
 County Laois, een graafschap in Ierland, op kentekenplaten aangeduid met LS
 Woiwodschap Lubusz, een woiwodschap in Polen aangeduid met de code LS 
 Lichen sclerosus, een huidziekte
 Liberale Partij (Kroatië) of Liberalna stranka, een voormalige politieke partij in Kroatië
 Luidspreker
 Laagspanning
 Los Santos (fictieve stad), uit de Grand Theft Auto reeks
 LS (treinbeïnvloeding), een treinbeïnvloedingssysteem in Tsjechië en Slowakije (afkorting van Liniový Systém)

 Letse lats, de voormalige munteenheid van Letland die werd aangeduid met het valutateken Ls
 ls (Unix), een commando in Unix-besturingssystemen om een bestandslijst weer te geven
 .ls, het achtervoegsel van domeinen van websites uit Lesotho